Изопольский — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Изопольский, Владимир Николаевич — советский и белорусский тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер СССР и БССР.
 Изопольский, Владимир Владимирович — советский военный деятель, контр-адмирал, участник Великой Отечественной войны.